Чёрный свиристель, или чёрный шелковистый свиристель (), — вид певчих воробьиных птиц из семейства шелковистых свиристелей (Ptiliogonatidae), единственный в одноимённом роде (Phainopepla).

Описание 
Чёрный свиристель длиной 18—20 см. У него заметный остроконечный хохолок и длинный хвост. Оперение самца блестящее сине-чёрное, белое пятно на крыльях заметно только в полёте. Оперение самки серое с бледным пятном на крыльях. У обоих полов красные глаза, более яркие у самки.

Распространение 
Птица живёт в пустынных местностях, в буше и лесах в Мексике и на юго-западе США.

Поведение 
Основное питание чёрного свиристеля — это ягоды Phoradendron californicum, растения семейства санталовых. Наряду с этим он поедает ягоды бузины и можжевельника, а также насекомых, которых он ловит на лету. Птица живёт в маленьких, мигрирующих стаях. В богатых ягодами местностях их количество достигает сотен особей.

Размножение 
В первые весенние дни птицы строят из растительных волокон в кустах или на дереве хорошо замаскированное гнездо в форме чаши, которое укрепляют ветками. Кладку из 2—3 яиц высиживают обе родительские птицы примерно 2 недели. Через 20 дней молодые птицы становятся самостоятельными. Если температура поднимается, взрослые птицы перелетают в более влажные местности и гнездятся второй раз.

Примечания

Ссылки 
 Phainopepla (Phainopepla nitens), In Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. retrieved from Neotropical Birds Online: https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/phaino.

Литература 
 Colin Harrison & Alan Greensmith: Vögel. Dorling Kindersley Limited, London 1993,2000, ISBN 3-8310-0785-3.
 Bryan Richard: Vögel. Parragon, Bath, ISBN 1-4054-5506-3.

Шелковистые свиристели
Монотипические роды птиц
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1838 году